Schedler ist ein deutscher Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Schädler ist ein Berufsname, der sich auf die historische Berufsbezeichnung für den Küfer bezieht.

Varianten 
 Schädler (Schaedler)
 Schädtler (Schaedtler)

Namensträger 
 Clemens Theobert Schedler (* 1962), österreichischer Grafikdesigner 
 Fritz Schedler (1889–1937), Schweizer Komponist
 Jacques Schedler (1927–1989), Schweizer Maler, Zeichner und Grafiker
 Kuno Schedler (* 1961), Schweizer Betriebswirt
 Melchior Schedler (* 1936), deutscher Hörspielautor, Theaterschriftsteller und Maler
 Robert Schedler, (1866–1930), Schweizer Autor
 Uli Vonbank-Schedler (* 1961), österreichische Kulturschaffende, Kuratorin und bildende Künstlerin
 Uta Schedler (* 1956), deutsche Kunsthistorikerin

Siehe auch 
 Ansitz Schedler

Weblinks 
 Schedler bei namenforschung.net

Familienname
Deutscher Personenname
Berufsname